Le terme « Caymanas » peut faire référence à :
 Caymanas Park, hippodrome jamaïcain ;
 les Caymanas, ancien nom des îles Caïmans.

Voir aussi 

 , espèce d'insectes